Bergmann LMG 15 — германский ручной пулемёт времён Первой мировой войны, разработанный Хуго Шмайссером на основе наработок Луиса Шмайссера.

История 
В 1915 г. Хуго Шмайссер представил Оружейной испытательной комиссии в Шпандау ручной пулемёт, конструкция которого базировалась на разработке его отца - станковом пулемёте Bergmann MG 15. Пулемёт Bergmann LMG 15 имел перфорированный кожух ствола и воздушное охлаждение, он был устроен проще, чем широко распространённый образец MG 08/15. Стрельба из пулемёта велась с открытого затвора.

После модификации пулемёт получил наименование Bergmann LMG 15 n/A («neue Art» - нового типа). С 1916 г. он стал поступать на фронт. Стрельба из пулемёта велась с закрытого затвора. Он устанавливался на сошки или лёгкую треногу. Было изготовлено около 5000 шт..

Примечания

Ссылки 
Bergmann 1915 MG 15 n.A.
Пулемёт Bergmann MG 15

См. также 
 Bergmann MG 15

Пулемёты Первой мировой войны
Пулемёты Германии